Ибрахим паша може да се отнася за:
 Ибрахим паша – валия (османски губернатор) на Египет;
 Ибрахим паша Паргалъ – велик везир на Османската империя при управлението на султан Сюлейман I;
 Ибрахим паша Дамат - три пъти велик везир на Османската империя при управлението на султан Мехмед III